John Duckworth ist der Name folgender Personen:

* John Duckworth (Fußballspieler), englischer Fußballspieler 
 John Duckworth (Physiker) (1916–2015), britischer Physiker 
 John Thomas Duckworth (1747/1748–1817), britischer Marineoffizier